Николай Асеев: Асеев, Николай Николаевич (1889—1963) — русский советский поэт, переводчик и сценарист, деятель русского футуризма.
 Асеев, Николай Пудович (1871—1952) — российский учёный-металлург, лауреат Государственных премий.